Alfonso Parigi ist der Name folgender Personen:

* Alfonso Parigi der Ältere († 1590), italienischer Architekt
 Alfonso Parigi der Jüngere (1606–1656), italienischer Architekt und Bühnenbildner